

Місто:
 Речиця — Гомельська область, Речицький район
Селище міського типу:
 Речиця — Берестейська область, Столинський район
Села:
 Речиця — Берестейська область, Березівський район
 Речиця — Берестейська область, Кам'янецький район
 Речиця — Берестейська область, Кобринський район
Залізнична станція:
 Речиця — залізнична станція Гомельського відділення Білоруської залізниці

Речиця — село в общині Руєн, Бургаської області

Речиця — село в общині Куманово, Північно-Східний регіон

Див. також 
 Рєчиця — назва географічних об'єктів у Росії.
 Річиця — назва географічних об'єктів в Україні.